Villeminot ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Villeminot (* 1995), französischer Handballspieler
 Jean-Claude Villeminot, auch Jean-Claude Pascal  (1927–1992), französischer Modedesigner, Schauspieler und Sänger
 Jean-François Villeminot, französischer Handballspieler
 Kyllian Villeminot (* 1998), französischer Handballspieler
 Pierre Villeminot (1913–1945), französischer Schriftsteller, Dichter und Widerstandskämpfer